Ако́ев () — осетинская фамилия.

 Известные носители
 Акоев, Артур Владимирович (род. 1966) — советский и российский тяжелоатлет, сын Владимира Акоева.
 Акоев, Василий Денгизович (1928—2003) — осетинский поэт, партийный деятель.
 Акоев, Владимир Петрович (1930—1997) — северо-осетинский тренер по тяжёлой атлетике.